Mary Harris – amerykańska działaczka związkowa i społeczna
 Mother Jones (czasopismo) – pismo ukazujące się w USA, zajmujące się sprawami społecznymi